Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Essex, в честь графства Эссекс:

 HMS Essex — 60-пушечный корабль; спущен на воду в 1653 году; захвачен голландцами в Четырёхдневном сражении в 1666 году.
 HMS Essex — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679 году; перестроен в 1700 и 1740 годах, сел на мель во время Сражения в бухте Киберон в 1759 году.
 HMS Essex — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1760 году; продан в 1799 году.
 HMS Essex — 36-пушечный фрегат; захвачен у американцев в 1814 году; с 1823 года использовался как плавучая тюрьма; продан в 1837 году.
 HMS Essex — броненосный крейсер типа Кент; спущен на воду в 1901 году, продан на слом в 1921 году.